Obzor může označovat:

 obzor neboli horizont  – čára oddělující oblohu od pozorovatelného terénu (hranice toho, kam lidský zrak dohlédne)

 geografie 
 Obzor (město) – město v Bulharsku

 hudba

 Nový obzory – píseň skupiny Slza

 názvy časopisů
 Architektonický obzor
 Akvaristický obzor
 Fotografický obzor
 Geodetický a kartografický obzor
 Historický obzor
 Národohospodářský obzor
 Letecký obzor
 Obzor (časopis)
 Obzory (časopis)
 Ošetrovateľský obzor (slovenský)
 Pojistný obzor
 Právny obzor (slovenský)
 Protialkoholický obzor
 Silniční obzor
 Slaboproudý obzor
 Statistický obzor
 Stavební obzor
 Vinařský obzor

Související články  
 horizont

Externí odkazy